Spin - em química/física
Ou ainda:
Spin (revista) - publicação dos Estados Unidos da América sobre música
Chevrolet Spin - modelo de automóvel
Spin (filme) - Filme Original Disney Channel

Desambiguação